Ahjó több személy neve az Ószövetségben. Jelentése: „az Úr fivér.”

 Beríá egyik fia (1 Krónikák 8:14).
 A gibeonita Jeíél egyik fia (1 Krónikák 8:31; 9:37).
 Abínádáb egyik fia. Amikor a frigyládát ökrösszekéren elvitték apjuk házából Gibéából, Ahjó testvére, Uzzá a szekér mellett menetelt, Ahjó pedig előtte sétált, és az ökröket vezette (1 Krónikák 13: 7; 2 Sámuel 6: 3, 4).

Jegyzetek

Fordítás

Forrás 
 

Ószövetségi személyek